R-klass eller Klass R kan avse:

Revenge-klass – fartygsklass bestående av slagskepp i Royal Navy
R-klass (brittisk ubåtsklass) – en brittisk ubåtsklass under första världskriget
Mercedes-Benz R-klass – en bilmodell
R-klass (jagare) – en serie brittiska jagare under första världskriget
R-klass (patrullbåt) – en finsk fartygsklass bestående av patrullbåtar
R-klass ubåt – ett annat namn för brittiska ubåtar under andra världskriget, se Rainbow-klassens